Lawang (Java), stad op het Indonesische eiland Java
 Lawang (Matangkuli), plaats op het Indonesische eiland Atjeh
 Lawang (Peudada), plaats op het Indonesische eiland Atjeh